Watson, angol családnév
Watson, az IBM által fejlesztett mesterséges intelligencia
 Watson, rádiómárka

Földrajz
Watson (Ausztráliai fővárosi terület), Canberra egyik kerülete
Watson (Queensland), település Ausztráliában